Het seizoen 2015/2016 is het 34e seizoen in de Eredivisie in het bestaan van de Groningse voetbalclub FC Groningen.
De club zal dit seizoen uitkomen in de Eredivisie, KNVB Beker en de groepsfase van de Europa League.

Selectie 2015/16

Aangetrokken

Vertrokken

Staf

Johan Cruijff Schaal

Wedstrijd

Eredivisie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Groningen vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2015/16 en onder leiding van trainer-coach Erwin van de Looi als zevende eindigden. Doelman Sergio Padt speelde mee in alle 34 competitieduels, van de eerste tot en met de laatste minuut.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Groningen vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB beker in het seizoen 2015/16.

Toeschouwers 
Wederom werden de wedstrijden van FC Groningen gespeeld in de Euroborg, de club wist 449.112 mensen te verleiden een bezoekje te brengen aan een van haar wedstrijden. Gemiddeld kwamen er 20.414 mensen naar het stadion van de bekerwinnaar van het voorgaande seizoen. Met 22.425 bezoekers was de wedstrijd tegen De Graafschap de populairste bij de Groningse aanhang, de doordeweekse bekerwedstrijd tegen FC Twente trok de minste bezoekers met maar 13.605 toeschouwers.

Toeschouwersaantallen per thuiswedstrijd 
Een overzicht van het aantal toeschouwers per wedstrijd :

*Europa League
**KNVB Beker
***Nacompetitie

FC Groningen naar seizoen
Groningen